A Box of Dreams (от англ. „Кутия с мечти“) е ограничено издание на 3-дисков бокс сет на ирландската певица, композиторка и музикантка Еня, издаден на 1 декември 1997 г. от WEA Records. Сетът е съпътстващо издание към първия ѝ сборен албум Paint the Sky with Stars – The Best of Enya, издаден предходния месец.

Той съдържа 46 песни: от дебютния ѝ албум от 1987 г. Enya чак до Paint the Sky with Stars на три диска, всеки тематично подреден: „Oceans“ („Океани“) съдържа оптимистичните парчета на Еня, „Clouds“ („Облаци“) е колекция от инструментални парчета за пиано, а „Stars“ („Звезди“) съдържа балади и по-атмосферични парчета. Включени са четири B страни: „Oriel Window“ („Еркерен прозорец“), „Morning Glory“ („Сутрешна слава“), „Wilows on the Water“ („Върби над водата“) и „Eclipse“ („Затъмнение“). Калиграфията и дизайнът са дело на Броуди Нойеншвандер.

Списък с песни

Диск 1: Oceans

Диск 2: Clouds

Диск 3: Stars

Дати на издаване

Състав 
 Музиката е композирана от Еня
 Текстовете са на Рома Райън
 Продуцент Ники Райън

Източници

Външни препратки 
 Дискография на Еня на Discogs
 Дискография на Еня на Allmusic
 Дискография на Еня на Last.fm
 Канал на Еня в Ютюб

Музикални албуми от 1997 година
Албуми на Еня